Osoby o tym nazwisku:
 Carlo Pallavicino – włoski kompozytor i organista
 Gian Carlo Pallavicino – genueński polityk
 Giovanni Battista Pallavicino – katolicki duchowny
 Lazzaro Pallavicino – katolicki duchowny
 Rannuzio Pallavicino – katolicki duchowny